Гоше де Шатильон ():
 Гоше III де Шатильон (ок. 1166—1219)
 Гоше V де Шатильон (ок. 1250—1329)